Прови́нция Вальди́вия  () — провинция в Чили в составе области Лос-Риос. 

Включает в себя 8 коммун.

Территория — 10 198 км². Население — 290 868 человек (2017). Плотность населения — 28.52 чел./км².

Административный центр — Вальдивия.

География 
Провинция расположена на севере области Лос-Риос.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Каутин
 на востоке — провинция Неукен (Аргентина)
 на юге — провинция Ранко
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 8 коммун:
 Вальдивия. Админ.центр — Вальдивия.
 Корраль. Админ.центр — Корраль.
 Ланко. Админ.центр — Ланко.
 Лос-Лагос. Админ.центр — Лос-Лагос.
 Марикина. Админ.центр — Марикина.
 Мафиль. Админ.центр — Мафиль.
 Паильяко. Админ.центр — Паильяко.
 Пангипульи. Админ.центр — Пангипульи.

Примечания 

Провинции Чили